La Copa turca de futbol, anomenada oficialment  Fortis Türkiye Kupası i anomenada Federasyon Kupası (Copa Federació) entre les temporades 1982-1983 i 1991-1992, és una competició turca de futbol per eliminatòries organitzada per la Federació Turca de Futbol des de 1962.

Historial 

* Altay no jugà el segon partit.
** Altay guanyà pel llançament de moneda.

Referències

Enllaços externs 
  Federació Turca de Futbol
  Història del futbol turc

Competicions futbolístiques a Turquia